Игрок года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации Ирландии (часто называют Игрок года по версии ПФАИ или просто Ирландский игрок года) — награда, которая вручается футболисту чемпионата Ирландии, который был лучшим игроком прошедшего сезона.

Шорт-лист составляется членами Профессиональной футбольной ассоциации Ирландии, а затем победитель выбирается путём голосования других игроков лиги. Приз считается высшей наградой ПФАИ для футболистов и рассматривается в качестве основной премии «игрока года» в Ирландии.

Награда была впервые вручена в 1981 году, её получил игрок «Атлон Таун» Патрик О’Коннор. Четыре футболиста получали приз дважды: Пол Дулин, Пэт Фенлон, Глен Кроу и Джейсон Бирн.

Победители

Распределение по клубам

Распределение по странам

Ссылки 
 Ireland — Player of the Year and Other Awards

Футболисты Ирландии
Футбольные награды